Philodryas boulengeri est un synonyme attribué à deux espèces de reptile :
 Philodryas boulengeri Werner, 1909 est un synonyme de Philodryas mattogrossensis Koslowsky, 1898 ;
 Philodryas boulengeri (Procter, 1923) nec Werner, 1909 est un synonyme de Philodryas georgeboulengeri Grazziotin, Zaher, Murphy, Scrocchi, Benavides, Zhang & Bonatto, 2012

Synonyme de sauriens (nom scientifique)
Dipsadidae